Mardaus ist der Familienname folgender Personen:

 Caroline Mardaus (auch: Caroline Rusch, geborene Hollenburger; * 1958), deutsche Schriftstellerin, Lehrerin und freie Journalistin
 Frank Mardaus (* 1969), deutscher Fotograf

Siehe auch:
 Madaus (Begriffsklärung)